Hersende est un prénom féminin d'origine germanique porté principalement à l'époque médiévale.

 Hersende de Champagne (morte en 1114), religieuse française ;
 Hersende (fl. 1249-1259), femme médecin française ;
 Hersende (XI s.), épouse de Hamon de Laval ;
 Hersende de la Suze (XI s.), épouse de Robert II de Sablé ;
 Hersende de Mez (XII s.), mère d'Albéric Clément ;
 Hersende d'Anthenaise (XII s.), mère de Robert IV de Sablé.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français